Чамлык:
 Чамлык — река, протекающая в Липецкой и Тамбовской областях, приток Битюга.
 Чамлык — река, протекающая в Краснодарском крае, приток Лабы.

См. также 

 Чамлык-Никольское
 Талицкий Чамлык